Монсеф Марзукі (араб. المنصف المرزوقي, повне ім'я Монсеф Бен Мохаммед Ель-біду Марзукі; 7 липня 1945(19450707)) — туніський політик, правозахисник, письменник.
 Хамді Марзукі (фр. Hamdi Marzouki, нар. 23 січня 1977) — туніський футболіст.